Rybna (gromada w powiecie częstochowskim)
 Rybna (gromada w powiecie krakowskim)
 Rybna (gromada w powiecie tarnogórskim)